Trichothaumalea är ett släkte av tvåvingar. Trichothaumalea ingår i familjen mätarmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mätarmyggor
Trichothaumalea